Dallos Gyula (1827 körül–1884) tanár
Dallos Gyula (1950) lovas, díjlovagló, edző
Dallos Gyula iskolaigazgató